Відкритий Чемпіонат Європи з біатлону 2013 року () проходив з 20 до 26 лютого 2013 року у Болгарії і містечку Бансько.

Медальний залік

Загальний 

Умовні позначення:

  — золоті медалі;
  — срібні медалі;
  — бронзові медалі.

Дорослі

Юніори

Результати гонок чемпіонату

Дорослі

Індивідуальна гонка

Спринт

Гонка переслідування

Естафета

Юніори

Індивідуальна гонка

Спринт

Гонка переслідування

Змішана естафета 

2013
2013 у біатлоні‎
Лютий 2013